Рамсден, Джесси — английский механик и оптик.
 Рамсден, Мел — британский художник-концептуалист. Член художественной группы Искусство и язык.
 Рамсден — крупный ударный кратер в юго-западной части Болота Эпидемий на видимой стороне Луны.